Parole è il plurale di parola. Può inoltre riferirsi a:

Geografia 
 Parole – città del Jammu e Kashmir (India)
 Parole – census-designated place della Contea di Anne Arundel, Maryland (Stati Uniti d'America)
 Parole – villaggio del comune rurale di Nadarzyn (Polonia)

Giurisprudenza
 Parole – termine giuridico in lingua francese ad indicare le contrattazioni per il rilascio di un prigioniero di guerra

Linguistica 
 Parole – termine di lingua francese indicante un concetto della linguistica

Musica 
 Parole – album di Mistaman del 2005